Hermadion är ett släkte av ringmaskar. Hermadion ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Hermadion